Mali i olympiska sommarspelen 2004 bestod av 23 idrottare som blivit uttagna av Malis olympiska kommitté.

Fotboll

Herrar

Gruppspel

Slutspel

Friidrott

Herrarnas 400 meter häck
 Ibrahima Maiga
Omgång 1: 50.63 s (6:a i heat 3, gick inte vidare, 28:a totalt)

Damernas 200 meter
 Kadiatou Camara
 Omgång 1: 23.56 s (6:a i heat 6, gick inte vidare, 36:a totalt)

Judo

Herrarnas lättvikt (-73 kg)
 Bourama Mariko
Sextondelsfinal: Bye
Åttondelsfinal: Förlorade mot C Bastea från Rumänien (Kesa-gatame; w'ari ippon - 3:27)

Simning

Referenser 

2004 i Mali
Nationer i olympiska sommarspelen 2004
2004